Fossa, Fossá eller Fossà kan syfta på:

 Fossa –  ett rovdjur i släktet Cryptoprocta som lever på Madagaskar
 Fossa (släkte)  – ett monotypiskt släkte i familjen Eupleridae
 Fossa iliaca – nedersta delen av bukhålan, se buken
 Fossa (tand) – del av molarerna

Geografi

Färöarna 

 Fossá,

Italien 

 Fossa, Italien, Abruzzo, Provincia dell' Aquila, 

Robotskapade Färöarnaförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar